Potential kan syfta på:
 Potential – någon eller något har möjlighet att utvecklas eller med tiden bli något signifikant mer värdefullt än det är just nu.
 Potentialskillnad – skillnaden i elektrisk potential mellan två punkter i en elektrisk krets
 Vattenpotential – vattnets energinivå i en godtycklig punkt 
 Skalärpotential – ett grundläggande begrepp inom matematikområdet vektoranalys
 Vektorpotential – ett begrepp inom matematikområdet vektoranalys
 Potentialströmning – en strömning i strömningsmekanik där friktionen i gränsskiktet är försumbar

Matematisk terminologi